Муре́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Марсийак-Валлон. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12161.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 135 км северо-восточнее Тулузы, в 20 км к северу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 538 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 321 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 253 были экономически активными, 68 — неактивными (показатель активности — 78,8 %, в 1999 году было 70,2 %). Из 253 активных работали 243 человека (133 мужчины и 110 женщин), безработных было 10 (3 мужчин и 7 женщин). Среди 68 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон